Contea di Roberts o Roberts County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Roberts (Dakota del Sud)
 Contea di Roberts (Texas)